Osoby:
 Allen Collins – amerykański muzyk
 Bud Collins – amerykański dziennikarz
 Danielle Collins – amerykańska tenisistka
 Eileen Marie Collins – amerykańska astronautka
 Francis Collins – genetyk amerykański
 Kim Collins – sprinter z Saint Kitts i Nevis
 Lauren Collins – kanadyjska aktorka
 Joan Collins – brytyjska aktorka
 Judy Collins – amerykańska piosenkarka
 Michael Collins
 Michael Collins – astronauta amerykański
 Michael Collins – polityk irlandzki, twórca IRA.
 Peter Collins
 Peter Collins – żużlowiec brytyjski
 Peter Collins – brytyjski kierowca wyścigowy
 Phil Collins – perkusista i wokalista
 Susan Collins – amerykańska senator
 Thomas Collins – kanadyjski kardynał, arcybiskup Toronto
 Collins John – holenderski piłkarz

 Michael Collins – film biograficzny o polityku irlandzkim w reżyserii Neila Jordana z 1996

Miejscowości w USA:
 Collins – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Tattnall
 Collins – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Collins – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Covington
 Collins – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Collins – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Collins – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Collins – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc

Gminy w USA:
 Collins (ang. Collins Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Collins (ang. Collins Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Collins (ang. Collins Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Collins (ang. Collins Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Collins (ang. Collins Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Collins (ang. Collins Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Collins (ang. Collins Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark

Zobacz też:
 (6471) Collins – planetoida
 Fort Collins – miasto w USA
 Collins (ETS) – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 2001 roku